Scurt se poate referi la:

Locuri 

 Short (crater), un crater de impact lunar pe partea apropiată a Lunii 
 Short, Mississippi, o comunitate neîncorporată 
 Short, Oklahoma, un loc desemnat pentru recensământ

Oameni 

 Scurt (prenume) 
 Lista persoanelor cunoscute sub numele de Scurt

Arte, divertisment și media 

 Scurtmetraj, format de cinema (denumit și scurtmetraj sau subiect scurt în unele cazuri) 
 Povestire scurtă, proză care poate fi citită în general într-o singură ședință 
 The Short-Timers, un roman semi-autobiografic din anul 1979 al lui Gustav Hasford, despre scurtmetrajele militare din Vietnam

Mărci și întreprinderi 

 Short Brothers, o companie aerospațială britanică 
 Short Brothers of Sunderland, fost constructor englez

Calculatoare și tehnologie 

 Scurtcircuit, conexiune accidentală între două noduri ale unui circuit electric 
 Întreg scurt, un tip de date de computer

Finanțe 

 Poziția de tranzacționare pe termen scurt (finanțe) 
 Snorter scurt, o bancnotă semnată de către colegi de călători, obișnuită în timpul celui de-al Doilea Război Mondial

Produse alimentare 

 Patiserie scurtă, una bogată în unt, cu o textură crudă, ca în firul scurt 
 Scurtare, orice fel de grăsime care creează o patiserie crudă

Sănătate 

 Statura scurtă, sub înălțimea medie 
 Sindromul SCURT, o afecțiune medicală în care indivizii afectați au defecte de naștere multiple 
 Respirație scurtă, senzația că nu se poate respira suficient de bine

Alte utilizări 

 Short (cricket), poziții de câmp mai aproape de bătrân 
 Timp scurt, situație în care un angajat civil lucrează ore reduse sau o persoană militară se apropie de sfârșitul înscrierii 
 Vocal scurt, un sunet vocal de scurtă durată perceput 
 Extra-scurt, un sunet de vorbire, cum ar fi o vocală redusă, cu o durată deosebit de scurtă

Vezi si 

 Long (dezambiguire) 
 Mai scurt (dezambiguire) 
 Pantaloni scurți (dezambiguire) 
 Skort, un tip de pantaloni scurți cu buzunare din țesătura asemănătoare unei fuste 
Pagină de direcționare